В 1974/75 годах состоялся 20-й розыгрыш Кубка европейских чемпионов, главного кубкового турнира Европы. Трофей второй раз подряд получила «Бавария Мюнхен», победившая в финале «Лидс Юнайтед».

Первый раунд 

|}

Первые матчи

Ответные матчи

Второй раунд 

|}

Первые матчи

Ответные матчи

Четвертьфиналы 

|}

Первые матчи

Ответные матчи

Полуфиналы 

|}

Первые матчи

Ответные матчи

Финал

Примечания

Ссылки 
 Кубок чемпионов 1974/75 на сайте УЕФА
 Статистика Еврокубков сезона 1974/75 на сайте RSSSF

1974
Футбол в Европе в 1974 году
Футбол в Европе в 1975 году